begarden
kanton Bégard, in Frankrijk
Bégard, gemeente in dat kanton